Famechon (Pas-de-Calais)
 Famechon (Somme)